Marcos Meneses (nacido como Marcos Eduardo Meneses Montiel, el 25 de abril de 1986 en Vargas, Venezuela) Jockey Profesional ganador de más de 400 carreras en el hipismo venezolano, ganador de un casquillo de oro en el Hipódromo Nacional de Valencia en el año 2013 liderando la estadística de jinetes.

Reseña biográfica 
Marcos Meneses quien desde niño ha sido un amante de las carreras de caballos; inicio su carrera como Jockey a los 17 años de edad en la escuela de Jinetes ubicada en el Hipódromo de Rancho Alegre, en el año 2004. En el 2005 comienza a montar en el hipódromo de Valencia, donde cristalizo gran parte de su carrera profesional en Venezuela. Sumando un buen número de victorias y carreras de gran relevancia, que sin dudas lo llevaron a posicionarse entre los mejores jockeys en el ovalo Valenciano alcanzando en el año 2013 consagrarse como el jockey más ganador consiguiendo su primer Casquillo de Oro.

Meneses quien también se desempeñó como jockey profesional en el Hipódromo La Rinconada donde consiguió su primer triunfo con el caballo Uncas del entrenador Carlos Regalado, y años más tarde logro posicionarse entre los 10 mejores jinetes del ovalo caraqueño. En el Hipódromo La Rinconada vivió uno de sus mejores momentos sobre los estribos al ser el ganador Del Clásico Internacional Simón Bolívar con el Caballo Comediante, ese mismo año también ganador del Clásico Copa De Oro y con el cual tuvo una bonita participación en el Clásico del Caribe en Puerto Rico. En el año 2015 recibe el ofrecimiento por parte del señor José Luis de Freitas un buen amigo de su papá y dueño del Caballo Comediante a quien considera una persona muy especial en su vida; de irse a montar a los Estados Unidos ese mismo año emigra a suelos americanos para apuntarse una nueva experiencia en su carrera profesional.   

Llega al hipódromo de Gulfstream Park en Hallandale Beach, y hace su debut con el caballo Galardonado del Magic Stables para el entrenador Venezolano Antonio Sano, luego de varias figuraciones consigue su primera victoria en Estados Unidos con el caballo Gram el 25 de junio de 2015, logrando alcanzar alrededor de 19 triunfos en su primer año. Dos años más tarde consigue su primer Stake con el caballo Sweetontheladies, ejemplar que significo mucho en sus comienzos en Estados Unidos. En el año 2020 gano un stake de GR.III con el caballo Identifier siendo esta una de sus victorias más relevantes. Marcos Meneses hasta el momento suma más de 329 victorias en el hipismo americano.

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 
 
 

Jockeys de Venezuela